Alfred Lion (muziekproducent), Amerikaans muziekproducent
 Alfred Lion (senator), Belgisch senator